У́лица Стаха́новцев — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Латвия 
 Улица Стахановиешу (Стахановцев) — название улицы Славу в Риге с 1950 по 1990 год.

Россия 
 Улица Стахановцев — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Стахановцев — улица в Тюмени.
 Улица Стахановцев — прежнее (до 1957 г.) название Автозаводской улицы в Ярославле.

Украина 
 Улица Стахановцев — прежнее название улицы Ивана Сокульского в Днепре.
 Улица Стахановцев — улица в Симферополе.
 Улица Стахановцев — прежнее название улицы Дмитрия Самоквасова в Чернигове.

См. также